Les termes siège de Maastricht ou bataille de Maastricht peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 Siège de Maastricht (1204), pendant les guerres Liège-Brabant
 Siège de Maastricht (1267), pendant les guerres Liège-Brabant
 Siège de Maastricht (1407), pendant les guerres de Liège
 Siège de Maastricht (1408), pendant les guerres de Liège
 Pillage de Maastricht (1576), pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans
 Siège de Maastricht (1579), pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans
 Siège de Maastricht (1632), pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans
 Siège de Maastricht (1673), pendant la guerre de Hollande
 Siège de Maastricht (1676), pendant la guerre de Hollande
 Siège de Maastricht (1748), pendant la guerre de Succession d'Autriche
 Siège de Maastricht (1793), pendant les guerres de la Révolution française
 Siège de Maastricht (1794), pendant les guerres de la Révolution française
 Bataille de Maastricht en , pendant la bataille des Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale

Maastricht
Histoire de Maastricht